Grupp F i Europamästerskapet i fotboll 2016 spelades mellan den 14 och 22 juni 2016. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen avancerade till utslagsspelet medan trean hade möjlighet att avancera som en av de fyra bästa treorna.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 12 december 2015 i Paris förkunnades vilka fyra lag som ska spela i grupp F.

Slutgiltig tabell

Matcher

Österrike mot Ungern 

{{Resultat med trupp|id=AUT-HUN
|nr       = 11
|bild     = AUT-HUN 2016-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål2     =  Ádám Szalai Zoltán Stieber
|arena    = Nouveau Stade de Bordeaux
|spelplats= Bordeaux
|publik   = 34424
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=László Kleinheisler (Ungern)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Portugal mot Island 

{{Resultat med trupp|id=POR-ISL
|nr       = 12
|bild     = POR-ISL 2016-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Nani 
|mål2     =  Birkir Bjarnason
|arena    = Stade Geoffroy-Guichard
|spelplats= Saint-Étienne
|publik   = 38742
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Nani (Portugal)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Island mot Ungern 

{{Resultat med trupp|id=ISL-HUN
|nr       = 23
|bild     = 
|datum    = 18 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Gylfi Sigurðsson 
|mål2     =  Birkir Már Sævarsson
|arena    = Stade Vélodrome
|spelplats= Marseille
|publik   = 60842
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Kolbeinn Sigþórsson (Island)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Portugal mot Österrike 

{{Resultat med trupp|id=POR-AUT
|nr       = 24
|bild     = POR-AUT 2016-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 44291
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=João Moutinho (Portugal)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Island mot Österrike 

{{Resultat med trupp|id=ISL-AUT
|nr       = 33
|bild     = ISL-AUT 2016-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Jón Daði Böðvarsson Arnór Ingvi Traustason 
|mål2     =  Alessandro Schöpf
|arena    = Stade de France
|spelplats= Saint-Denis
|publik   = 68714
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Kári Árnason (Island)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ungern mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=HUN-POR
|nr       = 34
|bild     = HUN-POR 2016-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Zoltán Gera Balázs Dzsudzsák 
|mål2     =  Nani Cristiano Ronaldo
|arena    = Parc Olympique Lyonnais
|spelplats= Lyon
|publik   = 55514
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Cristiano Ronaldo (Portugal)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp F
Sport i Lyon
Sportevenemang i Paris
Sport i Marseille